Matthew Soukup (ur. 31 sierpnia 1997 w Calgary) – kanadyjski skoczek narciarski. Brązowy medalista olimpijski z 2022 w drużynie mieszanej. Uczestnik mistrzostw świata (2019 i 2021), mistrzostw świata w lotach narciarskich (2020) oraz mistrzostw świata juniorów (2014 i 2017). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Soukup skakać na nartach zaczął w rodzinnym Calgary w 2006. W styczniu 2012 startował w tym mieście w mistrzostwach Ameryki Północnej juniorów – zarówno w skokach narciarskich (w rywalizacji indywidualnej juniorów młodszych był czwarty), jak i w kombinacji norweskiej. W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS po raz pierwszy wystąpił w lutym 2012, plasując się w Brattleboro w trzeciej dziesiątce FIS Cupu i zdobywając tym samym punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu.

W styczniu 2014 wystartował w organizowanych przez Val di Fiemme i Predazzo mistrzostwach świata juniorów, zajmując w konkursie indywidualnym 59. lokatę. W lutym 2015 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się w Iron Mountain w piątej dziesiątce. 6 lutego 2016 w słabo obsadzonym konkursie FIS Cup w Whistler zajął 9. miejsce. W lutym 2017 w Park City wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – w rywalizacji indywidualnej został zdyskwalifikowany, a w konkursie drużyn mieszanych z kanadyjską ekipą zajął 11. lokatę. 

20 sierpnia 2017, w ramach letniej edycji Pucharu Kontynentalnego, we Frenštácie pod Radhoštěm zajął 31. miejsce (do zajmującego w 1. serii 30. pozycję Marttiego Nõmme stracił 0,5 punktu). Debiutanckie punkty tego cyklu zdobył kilka miesięcy później – 20 stycznia 2018, w pierwszym konkursie w Erzurum, uplasował się na 24. lokacie. W marcu 2018 po raz pierwszy przystąpił do kwalifikacji do zawodów Pucharu Świata, jednak nie awansował do konkursu w Lahti.

We wrześniu 2018 zadebiutował w kwalifikacjach do Letniego Grand Prix, jednak również odpadł w kwalifikacjach do zawodów w Hinzenbach. W grudniu 2018 w słabo obsadzonej rywalizacji w Park City dwukrotnie zajmował 4. lokatę w FIS Cupie. 27 stycznia 2019 zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata, plasując się w Sapporo na 46. pozycji. W lutym 2019 wziął udział w mistrzostwach świata seniorów, jednak zarówno na skoczni dużej, jak i normalnej nie przebrnął kwalifikacji (w obu przypadkach był w tej fazie rywalizacji 52.). 21 marca 2019 na Letalnicy w Planicy, podczas serii treningowej przed kwalifikacjami do zawodów Pucharu Świata po raz pierwszy w karierze przekroczył odległość 200 metrów, uzyskując dystans 203 metrów. W sierpniu 2019, w ramach letniej edycji cyklu, we Frenštácie pod Radhoštěm po raz pierwszy zajął lokatę w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Kontynentalnego, plasując się na 7. miejscu.

W grudniu 2020 w Planicy wystąpił w mistrzostwach świata w lotach narciarskich, zajmując 27. pozycję w konkursie indywidualnym. 20 grudnia 2020 zdobył pierwszy w karierze punkt w zawodach Pucharu Świata, zajmując 30. miejsce w konkursie w Engelbergu. Wystartował na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021. Indywidualnie na skoczni dużej zajął 44. pozycję, a na normalnej odpadł w kwalifikacjach, zaś w drużynie mieszanej zajął 10. miejsce.

Trzykrotnie zdobył punkty zawodów Letniego Grand Prix 2021. Najwyżej klasyfikowany był na 21. miejscu, w sierpniu 2021 w Szczuczyńsku. Wystartował na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022. Indywidualnie zajął na nich 45. miejsce na skoczni normalnej oraz 49. na skoczni dużej, zaś w zawodach drużyn mieszanych rozegranych 7 lutego 2022 reprezentacja Kanady, w której obok Soukupa wystąpili Alexandria Loutitt, Abigail Strate i Mackenzie Boyd-Clowes, nieoczekiwanie zdobyła brązowy medal, pierwszy w historii kanadyjskich skoków narciarskich na igrzyskach.

W październiku 2022 ogłosił zawieszenie kariery sportowej na okres jednego roku.

Wielokrotnie stawał na podium mistrzostw Kanady w skokach narciarskich – po srebrne medale na skoczni normalnej sięgał w 2017 zarówno w zimowym, jak i letnim czempionacie, jak również w 2018, a po brązowe w 2015 (na skoczni normalnej) i zimą 2017 (na skoczni dużej).

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Soukupa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Soukupa na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Starty M. Soukupa na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Soukupa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kanadyjscy skoczkowie narciarscy
Kanadyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Calgary
Urodzeni w 1997